Can Malet (el Masnou), masia del Maresme
 Can Malet (Premià de Mar), casa al Maresme